Northrop – miasto w USA, w stanie Minnesota, w hrabstwie Martin
 Northrop − amerykański koncern technologiczny i obronny